KLR steht für:
 Flughafen Kalmar in Kalmar, Schweden nach dem IATA-Code
 Kaltlaufregler, Bauteil zur Reduzierung der Schadstoffemissionen von Pkw
 Kawasaki KLR 600/650, Motorradmodelle ab 1984
 Kompaktleuchtstoffröhre
 Kosten- und Leistungsrechnung, Aufgabengebiet der Betriebswirtschaftslehre 

Klr. steht für:
 Kloster

klr. steht für:
 kleinrussisch, bei Ortsnamen, z. B. im Stadtkreis Breslau

klr steht für:
 Khaling (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

KLR